Zwei Schiffe der US Navy trugen den Namen USS President, nach dem Amt des Präsidenten der USA.

 Die President war eine Fregatte mit (nominell) 44 Kanonen. Sie lief 1800 vom Stapel und wurde 1815 von den Briten erbeutet und als HMS President in den Dienst der Royal Navy gestellt, aber 1818 abgewrackt.
 Die President war eine Sloop mit 12 Kanonen, die zeitgleich zur USS President 1812 zum Einsatz auf dem Lake Champlain erworben und in den Dienst der US Navy gestellt wurde. Sie wurde 1814 von den Briten erbeutet und von der Royal Navy als Icicle in Dienst gestellt.

Einzelnachweise 

President